Алалыкины (Алалыковы) — древний русский дворянский род.

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Костромской губернии.

Происхождение и история рода 
Происходит, по ряду известий, от Темира Алалыкина, суздальского сына боярского, который прославился в битве под Молодями (1572). В этой битве Алалыкин убил зятя ханского Иль-Мурзу и взял в плен храброго ногайского мурзу Дивея. В конце XVI начале XVII столетий Алалыкины владели поместьями в Костромском уезде. Василий Илларионович служил по Суздалю и был окладчиком (1628). Иван Анбаевич жалован поместьями (1628). Стрелецкий сотник Степан Васильевич владел поместьями в Чухломском уезде (1628-1635), голова в Астрахани (1643). Алексей Васильевич служил по Дедилову (1629), его брат Иван, стрелецкий сотник, служил по Путивлю.

Шесть представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части. В верхней части, в красном поле, крестообразно означены серебряные ружьё и сабля. В нижней части, в серебряном поле, наподобие треугольника изображены две чёрных городовых стены и между ними золотой полумесяц, рогами обращённый вверх.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб рода Алалыкиных внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 67.

Известные представители 
 Алалыкин Михаил — воевода в Верее (1636—1637).
 Алалыкин Михаил Иванович — губной староста в Костроме (1636—1642).
 Алалыкин Василий Ларионович — суздальский городской дворянин (1627—1629), воевода в Суздале (1653).
 Алалыкины: Иван Михайлович Большой, Дмитрий Михайлович — стряпчие (1683—1692).
 Алалыкины: Иван и Семён Фёдоровичи, Яков Афанасьевич — московские дворяне (1676—1692).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гербовое дело Алалыкина Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Владимирской губ. 1849 г. РГИА, ф.1343, оп.16, д.852

Алалыкины
Боярские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены ружья
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера